Deux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Rothesay :
 Le  était un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en 1941 et démantelé en 1950.
 Le  était une frégate de la classe Rothesay lancée en 1957 et démantelée en 1988.

Rothesay